Heather Watson era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Angelique Kerber.

In finale Anastasija Pavljučenkova ha sconfitto Kerber con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

  Angelique Kerber (finale)
  Anastasija Pavljučenkova (campionessa)
  Caroline Garcia (semifinale)
  Carla Suárez Navarro (semifinale)

 Tímea Babos (quarti di finale)
 Ekaterina Makarova (secondo turno)
 Alizé Cornet (quarti di finale)
 Christina McHale (primo turno)

Wildcard 

  Ekaterina Makarova (secondo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)

 Renata Zarazúa (primo turno)

Qualificazioni 

  Kristie Ahn (secondo turno)
  Lesley Kerkhove (primo turno)

 Tereza Martincová (secondo turno)
 Nadia Podoroska (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2017